

Astronomia 
 Vik  – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
Vík in lingua norrena significa baia o insenatura, e ricorre in vari toponimi del nord Europa.
Islanda
 Vík í Mýrdal  – villaggio del comune di Mýrdalur nel Suðurland
Norvegia
 Vik  – comune della contea di Vestland
 Vik i Sogn  – località del comune di Vik (Vestland)
 Vik – villaggio del comune di Flatanger nel Trøndelag
 Vik – capoluogo del comune di Hole nella contea di Viken 
 Vik – capoluogo del comune di Sømna nel Nordland 
 Vik – villaggio del comune di Vestnes nel Møre og Romsdal 
Svezia
 Vik – località del comune di Örnsköldsvik in Västernorrland 
 Vik – villaggio del comune di Simrishamn in Scania
 Vik – località del comune di Uppsala

Musica 
 ViK Recordings  – etichetta discografica canadese